2 miejscowości w Polsce:
 Świnobród – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów
 Świnobród – osada w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo